John Thaw (1942–2002), een Engelse acteur
Tony Hawk's American Wasteland, het zevende deel uit de Tony Hawk-computerspelserie

Zie ook
The Thaw